Die Liga Portugal bwin 2022/23 (nach dem Sponsor, dem Sportwettenanbieter bwin) ist die 89. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie wurde am 5. August 2022 mit der Partie Benfica Lissabon gegen den FC Arouca eröffnet und wird am 28. Mai 2023 beendet. Zwischen dem 14. November und 27. Dezember 2022 ruhte der Spielbetrieb wegen der Fußball-WM in Katar.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielen an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Letzten steigen direkt ab, der Drittletzte spielt in der Relegation um den Klassenverbleib.

Teilnehmer

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 2022/23